Скорпионница, или Личинник (; от  и ), — род травянистых растений семейства , распространённый в Средиземноморье.

Ботаническое описание 
Однолетние травянистые растения. Листья простые (однолисточковые), продолговато-лопатчатые, суженные в длинный черешок; прилистники острые, плёнчатые, приросшие к черешку.

Цветки одиночные или собраны по 2—3 (4) в зонтиковидные соцветия. Цветоносы длинные, пазушные; прицветники маленькие. Чашечка колокольчатая, без прицветничков, с 5 острыми зубцами, неясно-двугубая (2 верхних зубца сросшиеся и немного выше других). Венчик жёлтый; лепестки длинно-ноготковые; флаг почти округлый; крылья неравнобокие, овальные, обратнояйцевидные или продолговатые; лодочка согнутая, клювообразно суженная. Одна тычинка свободная, остальные сросшиеся; нити кверху расширенные. Завязь сидячая, щетинистая, с многочисленными семязачатками; столбик изогнутый, в средней части расширенный; рыльце верхушечное, головчатое. Бобы почти цилиндрические, улиткообразно свёрнутые, многосемянные, нераскрывающиеся, распадающиеся на членики; членики желобчатые, продольно-ребристые. Семена почковидные, полосатые.

Виды 
Род включает 2 вида:

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Мотыльковые
Флора Северной Африки
Флора Евразии